Lupșa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lupșa (Alba), Gemeinde im Kreis Alba
 Lupșa (Brașov), Dorf im Kreis Brașov
 Lupșa de Jos, Dorf im Kreis Mehedinți 
 Lupșa de Sus, Dorf im Kreis Mehedinți